Velika nagrada Argentine 1998 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1998. Odvijala se je 12. aprila 1998.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 7
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:25,852
| 
|-
! 2
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:26,251
| +0,399
|-
! 3
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:26,632
| +0,780
|-
! 4
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:26,780
| +0,928
|-
! 5
| 10
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:26,827
| +0,975
|-
! 6
| 2
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Mecachrome
| 1:26,876
| +1,024
|-
! 7
| 1
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Mecachrome
| 1:26,941
| +1,089
|-
! 8
| 6
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:27,198
| +1,346 
|-
! 9
| 9
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:27,483
| +1,631
|-
! 10
| 5
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1:27,836
| +1,984
|-
! 11
| 14
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 1:27,839
| +1,987
|-
! 12
| 15
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 1:28,016
| +2,164
|-
! 13
| 18
|  Toranosuke Takagi
| Tyrrell-Ford
| 1:28,811
| +2,959
|-
! 14
| 18
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:29,249
| +3,397
|-
! 15
| 11
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 1:29,320
| +3,468
|-
! 16
| 12
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 1:29,352
| +3,500
|-
! 17
| 17
|  Mika Salo
| Arrows
| 1:29,617
| +3,865
|-
! 18
| 16
|  Pedro Diniz
| Arrows
| 1:29,617
| +3,865
|-
! 19
| 22
|  Šindži Nakano
| Minardi-Ford
| 1:30,054
| +4,202
|-
! 20
| 23
|  Esteban Tuero
| Minardi-Ford
| 1:30,158
| +4,306
|-
! 21
| 20
|  Ricardo Rosset
| Tyrrell-Ford
| 1:30,437
| +4,585
|-
! 22
| 19
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 1:31,178
| +5,326
|}

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 72
| 1:48:36,175
| 2
| 10
|-
! 2
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 72
| + 22,898 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 72
| + 57,745 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 6
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 72
| + 1:08,134
| 8
| 3
|-
! 5
| 14
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 72
| + 1:18,286
| 11
| 2
|-
! 6
| 7
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 72
| + 1:19,751
| 1
| 1
|-
! 7
| 5
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 72
| + 1:28,437
| 10
|  
|-
! 8
| 9
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 71
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 9
| 2
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Mecachrome
| 71
| +1 krog
| 6
|  
|-
! 10
| 18
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 70
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 11
| 12
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 70
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 12
| 21
|  Toranosuke Takagi
| Tyrrell-Ford
| 70
| +2 kroga
| 13
|  
|-
! 13
| 22
|  Šindži Nakano
| Minardi-Ford
| 69
| +3 krogi
| 19
|  
|-
! 14
| 20
|  Ricardo Rosset
| Tyrrell-Ford
| 68
| +4 krogi
| 21
|  
|-
! 15
| 11
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 65
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 23
|  Esteban Tuero
| Minardi-Ford
| 63
| Zavrten
| 20
|  
|-
! Ods
| 1
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Mecachrome
| 52
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 15
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 46
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 10
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Mugen-Honda
| 22
| Vzmetenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 17
|  Mika Salo
| Arrows
| 18
| Menjalnik
| 17
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 17
| Prenos
| 22
|  
|-
! Ods
| 16
|  Pedro Diniz
| Arrows
| 13
| Menjalnik
| 18
|  
|}

Opombe 
To je bila zadnja dirka Formule 1 za Veliko nagrado Argentine.
Vodilni: David Coulthard 1-4, Michael Schumacher 5-28 and 43-72, Mika Häkkinen 29-42.

Formula 1 sezona 1998
1998